Бальк — прізвище.

Відомі носії 
 Герман Бальк — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал танкових військ Вермахту. 
 Бальк Зигмунт — театральний постановник, творив у Львові, загинув в львівському гетто.

Прізвища